Henry Dundas peut faire référence à :

Henry Dundas (1742–1811),  vicomte Melville était officier supérieur de l'armée.
Henry Dundas (1801–1876),  vicomte Melville était un officier supérieur de l'armée britannique.
Henry Dundas (1873–1935),  vicomte Melville.
Henry Dundas (1909–1971),  vicomte Melville.